Códigos
 Aeroporto Sepé Tiaraju (GEL) - código aeroportuário IATA do aeroporto, em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul
 língua Kag-Fer-Jiir-Koor-Ror-Us-Zuksun (gel) - código ISO 639-3
 Ilhas Gilbert e Ellice (GEL) - código ISO 3166-1 alpha-3
 Lari (moeda) (GEL) - codigo ISO 4217 da moeda da Geórgia

 Química
 Gel - substância gelatinosa formada por uma dispersão coloidal

 Música
 Gravações Elétricas S.A. (GEL) - gravadora brasileira muito conhecida nos anos 70 e 80, comprada pela Warner Music Brasil

Desambiguações de siglas